Schoos (luks. Schous) – małe miasteczko w centralnym Luksemburgu, w gminie Fischbach. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 158 osób.

Miasta w Luksemburgu